Cáliz puede referirse a:

 El cáliz, verticilo externo en las flores con perianto heteroclamídeo.
 El cáliz es un vaso, copa o copón, referido generalmente al usado para consagrar el vino en la eucaristía.
 El cáliz renal; en conjunto, cálices, que son las cámaras del riñón por donde pasa la orina.